ЛВМ — аббревиатура, которая может означать:

 Логико-вероятностный метод расчёта надёжности;
 Литьё по выплавляемым моделям;
 LVM () — менеджер логических томов операционных систем Linux и OS/2.